Mahan Air — иранская авиакомпания, базирующаяся в Тегеранском международном аэропорту Имам Хомейни. Mahan Air стала членом ИАТА в 2001 году. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы внутри Ирана и за границу страны.

География полётов 
Mahan Air выполняет регулярные рейсы в 27 городов.

Внутренние рейсы

Международные рейсы

Флот 

В августе 2021 года флот Mahan Airlines состоял из 41 самолетов, средний возраст которых 26,5 лет:

Выведенные из эксплуатации модели 
В различные периоды своей истории Mahan Air также эксплуатировала следующие типы воздушных судов:

 Airbus A321-100
 Boeing 747-400
 Lockheed L-1011 TriStar
 McDonnell Douglas MD-80
 Ту-154М
 Ту-204-120

Происшествия 
7 марта 2005 года Airbus А310, принадлежащий Mahan Air, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Международном аэропорту Мехрабад. На борту было 77 пассажиров и 14 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Примечания 

Авиакомпании Ирана